Сен-Жюэри — кантон во Франции, департамент Дордонь.
 Сен-Жюэри — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Сен-Жюэри — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.
 Сен-Жюэри — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.